Баюрово — упразднённая деревня в Карагайском районе Пермского края России. Входила в Карагайский сельсовет (ныне — Карагайское сельское поселение).
Население 50 человек (1962 год). В XXI веке — урочище.

Деревня находилась на западе края, в лесной местности, в 6 км. от села Карагай и в 39 км. от Верещагино (Пермская область Административно-территориальное деление на 1 июля 1963, С.111). Протекает ручей Баюровский.

Действовал после 1945 года колхоз «Красный партизан»

Документы по деревне хранит Агентство по делам архивов Пермского края (Фонд № 12. Опись № 3. Дело № 1069.)

Литература 
Пермская область : административно-территориальное деление на 1 июля 1963 г. : [справочник] / Испол. ком. Перм. обл. (пром.) Совета депутатов трудящихся, Испол. ком. Перм. обл. (сел.) Совета депутатов трудящихся ; [подгот. А. А. Югов, А. В. Москалев, Н. Н. Киреева ; вступ. ст. Е. А. Барановой]. — Пермь : Пермское книжное издательство, 1963. — 502, [1] с. : карты, табл. преим. — Алф. указ.: с. 434-501. С. 111

Примечания

Ссылки 
 Баюрово на Викимапии
Упразднённые населённые пункты Карагайского района